Albinski ist der Familienname folgender Personen:
 Piotr Albiński (* 1969), polnischer Schwimmer
 Wojciech Albiński (1935–2015), polnischer Schriftsteller